2 miejscowości w Polsce:
 Srebrnica – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Srebrnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wieluń